Comfort steht für:

 eine falsche bzw. die englische Schreibweise für Komfort
 USNS Comfort (T-AH-20), ein US-amerikanisches Hospitalschiff 

Personen:
 Alex Comfort (1920–2000), englischer Arzt, Schriftsteller, Psychologe, Wissenschaftler, Pazifist und Anarchist
 Charles Fraser Comfort (1900–1994), kanadischer Maler
 Howard Comfort (1904–1993), US-amerikanischer klassischer Philologe
 Lance Comfort (1908–1966), britischer Filmregisseur
 Ray Comfort (* 1949), neuseeländischer Evangelist
 W. Wistar Comfort (1933–2016), US-amerikanischer Mathematiker
 William Wistar Comfort (1874–1955), US-amerikanischer Romanist und Präsident des Haverford College

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Comfort (North Carolina)
 Comfort (Tennessee)
 Comfort (Texas)
 Comfort (West Virginia)
 Comfort (Wisconsin), im Dunn County
 Comfort Township (Minnesota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Comfort Historic District, in Comfort, Texas, ID-Nr. 79002989
 Comfort Station, in Milton, Massachusetts, ID-Nr. 80000658
 Comfort Station No. 68, in Fort Klamath, Oregon, ID-Nr. 88002624
 Comfort Station No. 72, in Fort Klamath, Oregon, ID-Nr. 88002625

Siehe auch:
 Castle Comfort
 Confort